Ел Сауз Мочо има више значења:

 Ел Сауз Мочо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауз Мочо (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику